Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est un ministère guinéen.

Titulaires depuis 2010

Références 

Culture, Tourisme et Artisanat